MIPS est un sigle qui peut désigner :
Million d'instructions par seconde, unité de mesure des processeurs, voir Instructions par seconde ;
Architecture MIPS, une architecture de processeur ;
MIPS OS ;
MIPS Technologies, un fabricant de processeur, anciennement appelé MIPS Computer Systems Inc. ;
Material input per unit of service, un indicateur d'impact environnemental mis au point par l'Institut de Wuppertal ;
Management Intégré de la Production et Systémique ;
MIPS Clinical Laboratory IT Solutions, programmes informatiques pour la gestion des laboratoires d'analyses médicales.
Mips AB, leader mondial des casques, situé à Täby en Suède.